Нерей:
 Нерей — в древнегреческой мифологии бог водяной стихии, моря.
 «Нерей» — астероид в Солнечной системе.
 «Нерей» — греческая подводная лодка.
 «Нерей» (Nereus) — американский глубоководный аппарат-робот